Voici la liste non exhaustive des  joueurs ayant porté un jour le maillot de Grenoble sous ses différentes appellations : Football Club de Grenoble (1911-1993), Olympique de Grenoble Isère (1993-1997) et Grenoble Foot 38 (depuis 1997).

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Notes et références 

Grenoble
Grenoble Foot 38
Liste en rapport avec Grenoble
Personnalité liée à Grenoble